Elmstead (Essex)
 Elmstead Market
 Elmstead (Londen)